Großbulgarien bezeichnet:
 ein Großbulgarisches Reich in den pontischen Steppen der Ostukraine, dem Nordkaukasus und Südrussland, zwischen dem Schwarzen und Asowschen Meer im Westen und Kaspischen Meer im Osten.
 ein politisches Konzept, das zwischen 1878 und 1947 die Bildung eines Bulgarischen Großreiches vorsah.